Burana kan syfta på:
 Carmina Burana – en medeltida handskriftsamling
 Carmina Burana – Carl Orffs tonsättning av texter ur denna samling
 Burana – ett varumärke för ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel från Orion Oyj